Bad Teacher, film de Jake Kasdan (2011)
 Bad Teacher, série télévisée en treize épisodes de 23 minutes créée par Hilary Winston (2014)